Le Repsol Honda Team est l'équipe officielle du constructeur japonais Honda en MotoGP.

Histoire 
En 1995 l'équipe a débuté avec Mick Doohan, Àlex Crivillé et Shinichi Itoh qui pilotaient alors des Honda NSR 500. Mick Doohan a remporté le Championnat du Monde pour la deuxième fois d'affilée en Argentine, Àlex Crivillé a terminé la saison en quatrième position avec 1 victoire tandis que Shinichi Itoh a terminé cinquième au classement général.

L'équipe s'élargit à quatre pilotes en 1996 avec Mick Doohan et Àlex Crivillé sur des Honda NSR500 Honda et Tadayuki Okada et Shinichi Itoh sur des Honda NSR500V. Mick Doohan a remporté son troisième championnat du monde avec 8 victoires et Àlex Crivillé fini deuxième avec deux victoires. Tadayuki Okada a terminé septième et Shinichi Itoh douzième.

Le format à quatre pilotes a été maintenu en 1997 avec Michael Doohan, Àlex Crivillé et Tadayuki Okada sur Honda NSR500 et Takuma Aoki sur Honda NSR500V. Le Team Repsol Honda a remporté les 15 courses de la saison dont 12 gagnées par Mick Doohan. Tadayuki Okada a terminé deuxième avec une victoire. Àlex Crivillé a terminé quatrième avec 2 victoires, mais a raté cinq courses après un grave accident à Assen. Takuma Aoki, quant à lui, a terminé cinquième au classement général. Les pilotes Repsol Honda ont pris toutes les places sur les podiums du Japon, d'Espagne, d'Allemagne et d'Indonésie.

Pour 1998, Michael Doohan, Àlex Crivillé et Tadayuki Okada ont continué avec l'équipe sur des Honda NSR500 et Sete Gibernau les a rejoints avec une Honda NSR500V. Michael Doohan a continué de dominer le championnat avec 8 victoires et a été couronné champion du monde pour la cinquième fois devant ses fans, à domicile, en Australie. Àlex Crivillé a terminé au troisième rang avec 2 victoires, tandis que Tadayuki Okada a manqué trois courses après s'être cassé un poignet lors du Grand Prix d'Italie et a terminé huitième au classement général. Sete Gibernau, lui, a fini onzième.

L'équipe est resté la même pour 1999 avec Michael Doohan, Àlex Crivillé et Tadayuki Okada qui étaient tous les trois sur des Honda NSR500 et Sete Gibernau poursuivait sur une Honda NSR500V. Lors des qualifications pour le Grand Prix d'Espagne, le pilote cinq fois champion du monde, Michael Doohan, a eu un grave accident qui l'a contraint à manquer le reste de la saison et l'a décidé à annoncer sa retraite en tant que pilote. Àlex Crivillé a remporté six courses et a décroché le titre de Champion du Monde au Brésil. Tadayuki Okada a terminé troisième au classement général avec trois victoires. Sete Gibernau, qui a reçu une Honda NSR500 après la blessure de Doohan, a terminé cinquième au classement général. L'équipe a réussi un podium plein à Catalunya avec Crivillé premier, Okada deuxième et Sete Gibernau troisième.

Àlex Crivillé, Tadayuki Okada et Sete Gibernau sont restés avec l'équipe pour l'année 2000, tous sur des Honda NSR500. 2000 a été une année difficile pour le team Repsol Honda. Àlex Crivillé n'a remporté qu'une course et a terminé neuvième au classement général. Tadayuki Okada a terminé onzième et Sete Gibernau quinzième.

En 2001 Àlex Crivillé a été rejoint par Tohru Ukawa. La saison n'était pas vraiment meilleure qu'en 2000. Àlex Crivillé n'est monté que sur 2 podiums et a terminé huitième cette année-là. Tohru Ukawa a terminé dixième avec un podium à son actif. 

2002 fut l'année du changement avec le passage à la nouvelle catégorie : le MotoGP. Valentino Rossi a rejoint l'équipe aux côtés de Tohru Ukawa cette fois ci sur des Honda RC211V , les deux autres pilotes étaient Alex Barros et Daijiro Kato. Valentino Rossi a dominé la saison et avec onze victoires, ce qui lui permit de devenir champion du monde à quatre courses de la fin de saison. Tohru Ukawa, quant à lui, avec une victoire et huit podiums, a terminé troisième au classement général.

Nicky Hayden, champion de l'année 2002 en AMA Superbike, a rejoint Valentino Rossi pour le millésime 2003. Valentino Rossi avec neuf victoires et une place sur le podium de chaque course, est devenu champion du monde pour la troisième fois d'affilée. Nicky Hayden a terminé cinquième au classement général avec deux podiums. 

À la suite du départ de Valentino Rossi, le vétéran des Grand Prix Moto Alex Barros a rejoint Nicky Hayden en 2004. Alex Barros a terminé quatrième de la saison et Nicky Hayden cinquième. Les deux pilotes ont eu des podiums mais pas de victoires.

Pour 2005, Max Biaggi rejoint l'équipe. Nicky Hayden a obtenu sa première victoire en MotoGP grâce à une course à domicile, au Grand Prix des États-Unis, il a terminé troisième au classement général. Max Biaggi a terminé cinquième avec quatre podiums. 

En 2006, Nicky Hayden a été rejoint par le Champion du Monde  Dani Pedrosa. Nicky Hayden a mené le championnat, mais au Grand Prix du Portugal, son coéquipier Dani Pedrosa, insouciant, s'est accroché avec lui. Les deux pilotes étaient hors course et Valentino Rossi (pilote Yamaha racing) a pris la tête du championnat. Dans la dernière course de la saison, Rossi est tombé de sa moto au , en essayant de rattraper un mauvais départ. Hayden qui a fait une course prudente, a assuré une troisième place et est ainsi devenu champion du monde. Sur cette saison, il a obtenu 2 victoires et huit podiums. Dani Pedrosa a pour sa part terminé cinquième, avec 2 victoires et 5 podiums.

La composition de l'équipe est restée identique pour 2007. Cette année-là, c'est la nouvelle Honda RC212V en  qui fut utilisée. La nouvelle moto n'eut pas le succès escompté tout de suite mais plus tard dans la saison, à la suite d'améliorations apportées par le HRC. Dani Pedrosa a obtenu deux victoires. Nicky Hayden a terminé huitième de la saison.

Pour 2008, Dani Pedrosa et Nicky Hayden étaient encore les hommes forts de ce team. Pendant la saison, Pedrosa est passé en pneus Bridgestone et une séparation a été installée entre les box de Pedrosa et Hayden, pour empêcher l'observation des données relatives aux pneumatiques. Plus tôt dans la saison, une séparation entre les box de Rossi et de son coéquipier équipé en pneus Michelin, Jorge Lorenzo, avait déjà été mise en place. 

Dani Pedrosa ainsi qu'Andrea Dovizioso sont les coureurs de l'équipe pour l'année 2008.

En 2010, le directeur de l'équipe HRC, Kazuhiko Yamano, supervise toutes les opérations, y compris les équipes d'usine et les équipes satellites. Toshiyuki Yamaji remplace Yamano en tant que Team Manager et dirige l'ensemble de l'équipe Repsol Honda. Alberto Puig est le gérant de l'équipe de Pedrosa et Gianni Berti est le gérant de l'équipe de Dovizioso. Shinichi Kokubu est le directeur technique en Grand Prix, il supervise les six RC212V du championnat MotoGP.

Pour 2011, Dani Pedrosa, Andrea Dovizioso, Casey Stoner sont les pilotes de l'équipe. Shuhei Nakamoto, vice-président du HRC, dirige toutes les équipes MotoGP. Shinichi Kokubu est le directeur technique, et Livio Suppo directeur de la communication et du marketing. Le team Respol Honda a gagné sa centième victoire en catégorie reine, le dimanche  au grand prix d'Aragon avec la victoire de Casey Stoner.

Résultats en MotoGP

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Honda Racing Corporation

Liens externes 
  Site officiel
 

Équipe motocycliste

ms:Repsol Honda